Велико Стоянов Великов е български актьор.

Биография 
Роден е в село Падина, Варненско на 9 юни 1943 г. Завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 1973 със специалност актьорско майсторство.

Работи в Драматичния театър в Шумен и Драматичния театър в Пазарджик (1975-1980). В СИФ (1980).

Член на СБФД (1990).

Филмография 

 „Куфарът“ (2006) – документален

Външни препратки 
  

Български актьори и актриси
Български театрални актьори и актриси
Възпитаници на НАТФИЗ
Родени в област Варна